Ricla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ricla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ricla (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar